NOWU est un média numérique de service public créé par France Télévisions et la  à destination des jeunes sur l’environnement. Le média vise à sensibiliser les jeunes européens – entre le secondaire et la vie active – aux enjeux liés au changement climatique et à la perte de la biodiversité. Les contenus – principalement écrits – sont diffusés sur un site Web et sur les plateformes Instagram, TikTok et Twitter.

Historique du média 
Le média s’est créé à l’été 2021 avec d’abord la sortie d’une page Instagram en France et en Allemagne. Le site internet  nowuproject.eu est lancé en septembre 2021 et disponible en version française et allemande. La page TikTok est sortie en février 2022 et la page Twitter, en juin 2022.

Dans un article sur le site France.tv & vous, Delphine Ernotte est citée et dit que . Dans ce même article, Tom Buhrow, directeur général de WDR est également cité et parle .

Depuis , les journalistes de NOWU interviennent lors d’une chronique à la télévision, tous les vendredi matin, sur France Info. Durant celle-ci, ils décryptent l’actualité écologique et donnent des clés pour mieux comprendre l’urgence climatique.

Média collaboratif 
Dans un article du journal Télérama sorti en , Gautier Curtil, responsable de l’offre chez France Télévisions explique que le média va constituer un board avec des utilisateurs pour savoir .

Journalisme de solutions 
Dans ce même article de Téléramaet également dans une chronique de Nicolas Demorand sur France Inter, les termes de journalisme de solutions ou journalisme d’optimisme sont repris pour parler du média.

En 2022, la rédaction de NOWU a signé la charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence climatique.

Site construit sur des principes de sobriété numérique 
Le site a été conçu par France Télévisions afin de respecter des principes de sobriété numérique. Dans un article diffusé sur le site France TV Lab un membre de l’équipe explique que le parti pris a été de ne pas avoir de fonctionnalités superflues et d’avoir des éléments techniques « légers ». Une des techniques utilisée est de charger un objet web seuelement lorsque cela est nécessaire et non de manière systématique à l’ouverture du site. Par ailleurs, les images chargées sur le site ne dépassent pas  et aucune donnée sur les utilisateurs ne sont collectées. 

La revue Tech-I de l’Union européenne de radio-télévision (UER) a publié en  un article sur le site NOWU dans lequel un membre de l’équipe explique les principes de sobriété numérique. Le principe de sobriété numérique a été créé par le groupe de réflexion .

Distinctions 
En juillet 2022, NOWU est désigné comme lauréat du prix professionnel Reporters d'espoirs dans la catégorie « Créativité ». Le prix récompense le média pour son innovation sur le fond et la forme, sa mise en avant de solutions et son inscription dans la mission de Reporters d'espoirs : . Reporters d'espoirs est une ONG reconnue d'intérêt général lancée en 2004.

Évènements 
Le , NOWU et l’Académie du Climat, ont organisé la soirée Objectif 2050. Composé de tables rondes, d’ateliers et de performances artistiques, l'évènement avait pour but de réfléchir prospectivement au monde de 2050.

Samedi , NOWU a organisé une séance de course et de nettoyage au bois de Vincennes. Avec ses partenaires Surfrider, Vincennes Run Run et Studentpop, l’objectif était de collecter les déchets dans la nature, en courant ou en marchant. L’évènement a rassemblé  et a permis de récolter  de déchets.

Liens externes 
 
 .

Notes et références 

Média Internet
France Télévisions